Бу́лла (от  — «печать», букв. «пузырь») — основной средневековый папский документ с  моливдовулом (при особых случаях — хрисовулом) печатью, после XV века издавался реже.

История 
Буллой в средние века называли металлическую печать, затем капсулу, в которую заключалась печать, скреплявшая государственный акт; также название самого акта (императорского или папского). В позднейшие века буллой стали называть только важные указы и торжественные послания пап.

Папская булла 
Как и энциклика, называется по первым двум словам латинского текста, продублированным в заголовке. На печати, прикреплявшейся к булле красной и жёлтой шёлковой нитью, ставилась латинская монограмма «SPSP» в честь святых Петра и Павла с именем папы на обороте. С конца XVIII века печать была заменена соответствующей красной печатью непосредственно на документе, хотя, например, булла Иоанна XXIII при созыве Второго Ватиканского собора была традиционной свинцовой. В современной булле, которая скрепляется металлической печатью лишь в особых случаях, после имени папы стоит традиционная надпись «episcopus, servus servorum Dei» («епископ, раб рабов Божьих»). Буллы подписываются членом Римской курии, обычно государственным секретарём Ватикана, но в особых буллах стоят личные подписи пап.

Известные буллы

Особые буллы 
При непосредственном участии отца Диего де Торрес Больо, основателя индейской миссии иезуитов в Парагвае, в 1603 году была издана первая и единственная в истории католической церкви папская булла не на латыни, а на языке кечуа. Она была адресована братству Имени Иисусового в городе Куско (Перу) и инкской знати папой Климентом VIII.

См. также 
 Энциклика
 Томос
 Фетва
 Золотая булла
 Бреве

Литература

Ссылки 

 Цыпин В. А. Церковное право. Публикация на Интернет-портале Седмица. Ру
 Буллы и послания / Католическая энциклопедия на Интернет-портале New Advent (на английском языке)
 Перевод основных булл на английский язык на сайте Spring Hill College (США) 

История папства